Miejscowości w USA:
 Glenville – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Glenville – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
 Glenville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
 Glenville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Glenville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Gilmer
Gminy w USA:
 Glenville (ang. Glenville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady